Во-сюр-Сомм () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північ від Парижа, 19 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 319,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Во-сюр-Сомм на сайті французького Національного інституту географії 
 Во-сюр-Сомм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Во-сюр-Сомм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Во-сюр-Сомм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Во-сюр-Сомм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма